Esistono più comuni francesi con questo nome

Sainte-Blandine – Isère
Sainte-Blandine – Deux-Sèvres